Shimoga (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Shimoga (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Shimoga